Соро́чинська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь села Сорочинці Миргородського району Полтавської області, відомого своїм ярмарком.

 Сорочинська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Сорочинська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Сорочинська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Сорочинська вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Сорочинська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Сорочинська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці